Bankhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Udo Bankhofer (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler